Molekulska formula -{C22H30O6}- se može odnositi na:

 Megafon (molekul)
 Pregomisin
 Prostratin